Ная — фамилия. Известные носители:
 Ная, Горо (1929—2013) — японский сэйю.
 Ная, Каролина (род. 1990) — польская гребчиха-байдарочница.
 Ная, Рокуро (1932—2014) — японский сэйю. Брат Горо Наи.
 Naja — научное название рода змей настоящие кобры